

В Лондоне 
 AEGON Championships 2017 — турнир среди мужчин на открытых травяных кортах.
 Финал Мирового тура ATP 2017 — Итоговый турнир среди мужчин.

В пригородах Лондона 
 Уимблдонский турнир 2017 — турнир серии Большого шлема.